Меникелли (Меничелли) () — итальянское имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Меникелли, Джампаоло (род. 1938) — итальянский футболист, полузащитник. 
 Меникелли, Франко (род. 1941) — итальянский гимнаст, брат Джампаоло Меникелли.
 Меникелли, Эдоардо (род. 1939) — итальянский кардинал, архиепископ Кьети-Васто.

См. также 
 Моничелли